Souvigné kan syfta på:
 Souvigné, Charente
 Souvigné, Deux-Sèvres
 Souvigné, Indre-et-Loire